Bilateral symmetri, en typ av spegelsymmetri som ett föremål besitter då det finns ett plan som delar föremålet i två enantiomorfa delar. De flesta fritt rörliga djur är bilateralt symmetriska och klassas därmed som tvåsidiga djur.

Se även
 Radiell symmetri
 Anatomiska termer för läge

Djuranatomi
Symmetri